Astigarraga steht für:

 Astigarraga (Baskenland), einen Vorort von Donostia-San Sebastián

Astigarraga ist der Familienname folgender Personen:

 Josè Conde d’Astigarraga (* im 18. Jahrhundert), portugiesischer Admiral
 José Luis Astigarraga Lizarralde (1940–2017), spanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Yurimaguas